Arisa est un nom propre qui peut désigner :
 Arisa (1982-), une chanteuse italienne ;
 , un prénom féminin ;
 Arisa, un visual novel japonais publié en 2004.